Paranoid steht für:

 unter Verfolgungswahn leidend, siehe Paranoia
 Kurzform für paranoide Persönlichkeitsstörung

Werktitel:
 Paranoid (Album), Musikalbum von Black Sabbath (1970)
 Paranoid (Lied) von Black Sabbath (1970)
 Paranoid – 48 Stunden in seiner Gewalt, britischer Spielfilm von John Duigan (2000)
 Paranoid (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2016)

Siehe auch:
 Paranoia (Begriffsklärung)